Же () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 105 км на схід від Нанта, 25 км на схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Же і Бофор-ан-Валле було об'єднано в новий муніципалітет Бофор-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 470,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Же на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Же на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара